AFC Telford United (celým názvem: Association Football Club Telford United) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Telford v nemetropolitním hrabství Shropshire. Založen byl v roce 2004 po krachu původního Telford United FC. Od sezóny 2015/16 hraje v National League North (6. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu New Bucks Head s kapacitou 6 380 diváků.

Získané trofeje 
 Shropshire Senior Cup ( 3× )
 2008/09, 2013/14, 2016/17

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 2. kolo: 2014/15
 FA Trophy
 Semifinále: 2008/09

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 2004–2005: Northern Premier League (Division One)
 2005–2007: Northern Premier League (Premier Division)
 2007–2011: Conference North
 2011–2013: Conference Premier
 2013–2014: Conference North
 2014–2015: Conference Premier
 2015– : National League North

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Telford United AFC
Telford United AFC